Сен-Іле́р-сюр-Іе́рр () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 125 км на південний захід від Парижа, 55 км на захід від Орлеана, 55 км на південь від Шартра.

Історія 

1 січня 2017 року Сен-Ілер-сюр-Іерр, Отей, Шарре, Клуа-сюр-ле-Луар, Дуї, Ла-Ферте-Вільней, Ле-Ме, Монтіньї-ле-Ганнелон i Ромії-сюр-Егр було об'єднано в новий муніципалітет Клуа-ле-Труа-Рив'єр.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 222 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 522,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Ілер-сюр-Іерр на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Ілер-сюр-Іерр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Ілер-сюр-Іерр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ер і Луар